Amont steht für:
 Amont-et-Effreney, Gemeinde im französischen Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté

Amont ist der Familienname folgender Personen:
 Marcel Amont (1929–2023), französischer Sänger und Schauspieler

Siehe auch:
 Amonte